La Rochette est un toponyme qui peut désigner les communes et anciennes communes suivantes :

 La Rochette (Alpes-de-Haute-Provence), commune française des Alpes-de-Haute-Provence
 La Rochette (Hautes-Alpes), commune française des Hautes-Alpes
 La Rochette (Ardèche), commune française de l'Ardèche
 La Rochette (Charente), commune française de la Charente
 La Rochette (Saint-Médard-la-Rochette), ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Saint-Médard-la-Rochette
 Larochette (Chaniat), ancienne commune française de la Haute-Loire, aujourd'hui intégrée à Chaniat
 La Rochette (Savoie), ancienne commune française de Savoie, aujourd'hui intégrée à Valgelon-La Rochette
 La Rochette (Seine-et-Marne), commune française de Seine-et-Marne

Voir aussi 
 Larochette, commune du Luxembourg
 La Rochette-du-Buis, commune française de la Drôme
 La Croix-de-la-Rochette, commune française de Savoie
 Saint-Médard-la-Rochette, commune française de la Creuse
 Thoré-la-Rochette, commune française de Loir-et-Cher
 Vaunaveys-la-Rochette, commune française de la Drôme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France